RTP má více významů:

 Real-time Transport Protocol – protokol standardizující paketové doručování zvukových a obrazových (video) dat po internetu
 Rádio e Televisão de Portugal – je rozhlasová a televizní společnost v Portugalsku
 RTP (protein) – protein, který se u některých bakterií váže na DNA a zastavuje replikaci
 RTP – robotizovaná technologická pracoviště